Peter Weiss (ur. 1916, zm. 1982) – niemiecki pisarz
 Peter Weiss (ur. 1952) – słowacki polityk